Adolphus Vorstius – medico e botanico olandese
 Aelius Everhardus Vorstius – medico e botanico olandese
 Conrad Vorstius – teologo protestante eterodosso tedesco